Biografies:
 Cristina Viader i Anfrons (Cardedeu, 1956), alcalde de Cardedeu (1965-1968)
 Ferran Viader i Gustà (Parets d'Empordà, Vilademuls, 1916 - Girona, 2006) fou un llicenciat en dret, genealogista, heraldista i historiador
 Joan Viader Roger (Barcelona, 1906 - 1976), empresari del sector làctic 
 Jordi Viader i Riera (Barcelona, 1954), periodista, doctor en història, escriptor i entomòleg 
 Josep Viader i Moliner (Girona, 1917 - 2012), músic, compositor, instrumentista i pedagog català 
 Marc Viader Bas (Cardedeu 1879 - 1954), empresari català del sector lleter 
 Octavi Viader i Margarit (Sant Feliu de Guíxols, 1864 – 1938), impressor i editor guixolenc

 Miscel·lània:
 Torre Viader, casa senyorial modernista, obra de Manuel Joaquim Raspall, al nucli urbà de Cardedeu (Vallès Oriental)
 Mas Viader, masia del municipi de Bescanó (Gironès) 
 Granja Viader, masia del municipi de Cardedeu (Vallès Oriental), protegida com a bé cultural d'interès local
 Granja J. Viader, establiment comercial obert el 1870 al barri del Raval de Barcelona
 Serrat de Viader, serra al municipi de Massanes a la comarca de la Selva